Sydamerikanska U20-mästerskapet i fotboll 1981 var en fotbollsturnering för U-20 landslag i Sydamerika (CONMEBOL). Turneringen hölls i Ecuador från den 15 februari till den 8 mars. 

Man spelade på två arenor under turneringen: Estadio Olímpico Atahualpa i Quito, och Estadio Modelo Guayaquil i Guayaquil.

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Finalomgång

Referenser 
 

1981
1981 i Ecuador
Fotboll i Ecuador
Fotbollsåret 1981